Oscar Ackeström, född 29 november 1972, är en svensk före detta ishockeyspelare. Ackeström spelade tio säsonger i Frölunda HC och var med i laget som tog guld 2003. Han har spelat fyra matcher i ishockeylandslaget. Sommaren 2006 skrev Ackerström ett tvåårskontrakt med Linköping HC, men byttes senare under säsongen åter till Frölunda mot Johan Fransson. Han avslutade sin karriär i Alba Volán Székesfehérvár i Ungern.

Klubbar
Alba Volán Székesfehérvár (2009-2011)
Hannover Scorpions (2008-2009)
Frölunda HC (2007-2008)
Linköpings HC (2006-2007)
HC Davos (2005-2006)
SC Langnau (2005-2006)
HC Thurgau (2004-2005)
HC Ambrì-Piotta (2004-2005)
Västra Frölunda HC (2002-2004)
Hannover Scorpions (2000-2002)
HPK  (1999-2000)
Ilves (1998-1999)
Lukko (1996-1998)
Västra Frölunda HC (1990-1996)
IFK Bäcken (moderklubb)

Externa länkar 

Födda 1972
Levande personer
Män
Spelare i Frölunda HC
Spelare i HPK
Spelare i Linköping HC
Svenska ishockeyspelare
Svenska mästare i ishockey